Петсамо — имя собственное.
 Петсамо — название посёлка Печенга в 1920—1944 годах.
 Петсамо — губерния в Финляндии с 1921 по 1922 год.
 Петсамо — историко-географическая область, принадлежавшая Финляндии с 1920 по 1944 год.
 Петсамо — залив в Баренцевом море.